Občanské války v Súdánu byly dvě:

 První súdánská občanská válka (1956–1972)
 Druhá súdánská občanská válka (1983–2005)

Související články 
 Občanská válka v Jižním Súdánu (od r. 2013)
 Konflikt v Dárfúru (od r. 2003)